Majerje je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Petrijanec, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 779 stanovnika te 190 obiteljskih kućanstava.

Šport 
Nogomet
 NK Majerje.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji